Anna Jansson (1958-), écrivain suédoise, auteure de romans policiers
 Axel Jansson (1882-1909), tireur sportif suédois
 Berndt Jansson (1931-), pilote de rallye suédois
 Bror Gunnar Jansson (1986-), musicien suédois
 Claro Jansson (1877-1954), photographe brésilien
 Eugène Jansson (1862-1915), peintre suédois
 Folke Jansson (1897-1965), athlète suédois
 Gunnar Jansson (1897-1953), athlète suédois
 Gunnar Jansson (1907-1998), footballeur suédois
 Gunnar Jansson (1944-), homme politique finlandais
 Gustaf Jansson (1922-2012), athlète suédois
 Harry Jansson (1959-), homme politique finlandais
 Henrik Jansson (1972-), snowboardeur suédois
 Ida Jansson (1998-), coureuse cycliste suédoise
 Isak Jansson (2002-), footballeur suédois
 Jan Jansson (1968-), footballeur suédois
 Johan Jansson (1892-1943), plongeur suédois
 Johanna Maria Jansson (1987-) dite Dotter, chanteuse suédoise
 Johannes Janssonius, aussi appelé Jan Janszoon ou Jansson (1588-1664), cartographe et imprimeur néerlandais
 Karl Emanuel Jansson (1846-1874), peintre finlandais
 Mikael Jansson (1965-), homme politique suédois
 Nanna Jansson (1983-), joueuse de hockey sur glace suédoise
 Per Olov Jansson (1920-2019), photographe finlandais
 Pontus Jansson (1991-), footballeur suédois
 Ragnar Jansson (1908-1977), véliplanchiste finlandais
 Rune Jansson (1932-2018), lutteur suédois
 Theodoor Jansson van Almeloveen (1657-1712), savant néerlandais, fils de Johannes Janssonius
 Tove Jansson (1914-2001) artiste finlandaise, fille de Viktor Jansson
 Ture Jansson (19?-), pilote de rallye suédois
 Ulf Jansson (1951-), dessinateur de bande dessinée suédois
 Ulrik Jansson (1968-), footballeur suédois
 Viktor Jansson (1886-1958), sculpteur finlandais

Voir aussi
Janssons frestelse